Элиуд (англ. Eliud) — мужское имя.

Известные носители 
 Вабукала, Элиуд — кенийский архиепископ. 
 Киптануи, Элиуд — кенийский легкоатлет. 
 Кипчоге, Элиуд — кенийский легкоатлет. 
 Уильямс, Элиуд — президент Доминики.